Il doppio  del Weil Tennis Academy Challenger 2010 è stato un torneo di tennis facente parte dell'ATP Challenger Tour 2010.

Artem Sitak e Leonardo Tavares hanno battuto in finale, 4-6, 6-4, [10-8] Harsh Mankad e Izak van der Merwe.

Teste di serie 

 Harsh Mankad /  Izak van der Merwe (finale)
 Lester Cook /  David Martin (semifinali)

 Samuel Groth /  Adam Hubble (quarti di finale, ritiro) 
 Pierre-Ludovic Duclos /  John Paul Fruttero (primo turno)

Tabellone

Note 
 
 

Weil Tennis Academy Challenger 2010